Gergel ist der Familienname folgender Personen:

 Remus Gergel (* 1974), deutscher Anglist und Hochschullehrer
 Roman Gergel (* 1988), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gergel in der Unterkrain, dt. Name für Grgelj, Ortsteil der slowenischen Gemeinde Kostel